Орли́ное — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Орлиное — село в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области.

Россия 
 Орлиное — хутор в Волоконовском районе Белгородской области.
 Орлиное — село в Старополтавском районе Волгоградской области.
 Орлиное — село в Яковлевском районе Приморского края.
 Орлиное — бывшее село в Надтеречном районе Чечни, ныне микрорайон села Комарово.

Севастополь 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Орлиное — село в Балаклавском районе.

Украина 
 Орлиное — село в Сумском районе Сумской области, в 1987 году присоединено к селу Печище.